Seleman (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië
Seleman (Danau Kerinci), een plaats in Indonesië
Seleman (Semidang Aji), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing